Carrizo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Morro Carrizo,

Spanien 

 Carrizo de la Ribera, ort, Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Carrizo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar